Adolfo Saporetti – pittore italiano
 Anne Saporetti – pittrice statunitense
 Claudio Saporetti – assiriologo italiano
 Edgardo Saporetti – pittore italiano
 Pietro Saporetti – pittore italiano